Camp Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Camp Hill (Alabama)
Camp Hill (Pennsylvania)